

Geografia

Graveley (Hertfordshire)
Graveley (Cambridgeshire)